Regierung Gerhardsen steht für folgende Regierungen Norwegens:
 Regierung Gerhardsen I (1945)
 Regierung Gerhardsen II (1945 bis 1951)
 Regierung Gerhardsen III (1955 bis 1963)
 Regierung Gerhardsen IV (1963 bis 1965)